Tesseract è un termine creato nel 1888 dallo scrittore inglese Charles Howard Hinton nel saggio A New Era of Thought, che può riferirsi a:

Geometria 
 Tesseratto – ipercubo quadridimensionale con 32 lati, 24 facce quadrate, 8 iperfacce cubiche

Informatica 
 Tesseract – software libero per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)

Musica 
 Tesseract (spesso scritto come TesseracT) – gruppo musicale progressive metal britannico

Cinema 
 The Tesseract – film del 2003 diretto da Oxide Pang Chun, uno dei due  Fratelli Pang

Letteratura 
 The Tesseract – romanzo di Alex Garland, pubblicato a Londra da Viking nel 1998 (ISBN 0670870161)
Tesseract o cubo cosmico – immaginario oggetto fantascientifico presente nei fumetti Marvel Comics e nei film da essi derivati